Osoby o nazwisku Chwat
 Aleksander Chwat – pierwotna tożsamość, z którą urodził się Aleksander Wat (1900–1967), pisarz i poeta
 Leszek Chwat (1957–), polityk, urzędnik samorządowy, poseł na Sejm II kadencji
 Ludwik Chwat (1831–1914), lekarz chirurg

 Inne
 Działo pancerne „Chwat” – niemieckie działo pancerne
 Pająk chwat wszystkich brat – węgierski serial animowany.